Vinerea Neagră (în ) se poate referi la:

Zile unice
Vinerea Neagră (1869), scandalul Fisk-Gould, o criză financiară în Statele Unite
Vinerea Neagră (1881), tragedia de la Eyemouth în care au murit 189 de pescari
Vinerea Neagră (1910), un eveniment de vot pentru femei deosebit de violente în Anglia
Vinerea Neagră (1939), o zi cu incendii devastatoare în Victoria (Australia), când au decedat 71 de persoane
Vinerea Neagră (1945), un atac al aliaților contra navelor germane în Norvegia
Hollywood Black Friday (1945), un protest la studiourile Warner Bros.
Vinerea Neagră (1978), un masacru al protestatarilor în Iran
Vinerea Neagră (1987), un tornado în Edmonton, Alberta, Canada
Vinerea Neagră (1993), o serie de explozii de bombe în Mumbai, India
Vinerea Neagră (Maldive), o represiune de către forțele guvernamentale la un protest pașnic 2004
Vinerea Neagră (2011) sau United States v. Scheinberg et al., un caz cu implicarea companiilor de poker online

Zile recursive
 Vinerea Neagră (shopping), ziua următoare Zilei Recunoștinței în Statele Unite
 Vinerea Neagră (petreceri), ultima Vinere dinainte de Crăciun (SUA)
 Vineri 13
 Vinerea Neagră, răstignirea lui Isus din Nazaret

Media și divertisment

Film și televiziune
 Black Friday (film din 1940), un film american cu particparea lui Boris Karloff și Bela Lugosi
 Black Friday (film din 2004), un film indian despre exploziile bombelor don Bombay, 1993
 Black Friday (film din 2009), un film de scurtmetraj cu Jeff Hammond
 "Black Friday" (South Park), un episod dim 2013 din South Park

Literatură
 Black Friday (roman de Muchamore), un roman CHERUB din 2013 de Robert Muchamore
 Black Friday (roman de Patterson) sau Black Market, un roman din 1986 de James Patterson

Muzică
 Black Friday (album de Faderhead)
 Black Friday (album de Indian Ocean)
 Black Friday (Jay Rock mixtape)
 Black Friday (Lil' Kim mixtape)
 "Black Friday", o piesă din 1975 de Steely Dan
 "Black Friday", o piesă din 1998 de Grinspoon, de pe albumul Pushing Buttons
 "Good Mourning/Black Friday", o piesă din 1986 de Megadeth, de pe albumul Peace Sells... but Who's Buying?

Vezi și
 "Black Friday Rule", o piesă de Flogging Molly
 Listă de Vineri Negre